Caroline Bourgeois est née en Suisse en 1959. Elle est commissaire d'exposition, spécialiste d'art contemporain et, depuis 2008, conservatrice auprès de la Collection Pinault.

Carrière  

Années 1980, 1990, 2000 

Elle est directrice de la Eric Franck Gallery, en Suisse, de 1988 à 1993, et codirectrice de la Jennifer Flay Gallery de 1995 à 1997. 

De 1998 à 2001, elle développe des installations d’art contemporain pour des projets dans les stations du métro parisien avec de nombreux artistes dont Dominique Gonzalez-Foerster. 

Elle collabore à de nombreux projets indépendants dont, entre autres, le programme vidéo « Plus qu’une image » pour la première édition de la Nuit Blanche à Paris (2002) ; l’exposition « Survivre à l’Apartheid » à la Maison Européenne de la Photographie à l’occasion du mois de la photo à Paris qui a pour thème Emergences Résistances Résurgences (2002) ; la production de la collection vidéo « Point of View: an Anthology of the Moving Image », en association avec le New Museum of Contemporary Art (2003) et « Valie EXPORT – an overview », une exposition itinérante organisée en collaboration avec le Centre National de la Photographie (CNP) à Paris (2003-2004). 

De 2004 à 2008, elle est la directrice artistique du Plateau (FRAC Ile-de-France) à Paris, pour lequel elle assure le commissariat de nombreuses expositions : « Ralentir vite », « Joan Jonas », « Loris Gréaud », « Dias & Riedweg », « Jean-Michel Sanejouand », « Archipeinture », « En Voyage », « Adel Abdessemed », « Société Anonyme », « Nicole Eisenman », « Dr Curlet reçoit Jos de Gruyter & Harald Thys », « L’Argent » avec Elisabeth Lebovici, « Cao Fei », « Melik Ohanian ».  

La Collection Pinault  

En 1998, elle est chargée du département vidéo de la collection de François Pinault. Dans le cadre de ce projet, elle constitue une collection d’envergure internationale permettant de retracer l’histoire de l’image en mouvement à travers des installations. 

En 2001, avec la Collection Pinault, elle soutient la production de l’œuvre de Pierre Huyghe pour le pavillon français de la Biennale de Venise. 

Depuis 2007, elle a assuré le commissariat de nombreuses expositions de la Collection Pinault : « Passage du temps » (2007) au Tripostal de Lille, « Un certain état du monde » (2009) au Garage Center for Contemporary Culture de Moscou, « Qui a peur des artistes ? » (2009) à Dinard, « À triple tour » (2013) à la Conciergerie à Paris et « Debout ! » (2018) à Rennes. A Venise, à Palazzo Grassi et Punta della Dogana, elle a assuré le commissariat des expositions « Éloge du doute » (2011), « Le Monde vous appartient » (2011), « Madame Fisscher » (2012), « Paroles des images » (2012- 2013), « Prima Materia » (2013-2014) en collaboration avec Michael Govan, « L’Illusion des lumières » (2014), « Martial Raysse » (2015), « Slip of the Tongue » (2015) avec Danh Vo, « Accrochage » (2016), « Untitled » (2020) avec Thomas Houseago et Muna El Fituri, « Albert Oehlen. Cows by the Water » (2018), « Luc Tuymans. La Pelle » (2019) et « Bruce Nauman: Contrapposto Studies » (2021).

Distinctions 
Caroline Bourgeois est, depuis le 31 décembre 2009, chevalier de la Légion d'honneur. 

Depuis 2014, Caroline Bourgeois figure régulièrement dans les toutes premières places du classement des « 100 femmes les plus puissantes en art » par le site Artnet News. En février 2019, elle est classée première de la liste des « 20 femmes qui font marcher l'art en France » par One Arty.

Références

Liens externes 

 

Commissaire d'exposition français
Historien de l'art français